«Mythology» — компіляція британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущено в 2009 році.

Списки композицій

Диск 1 / Баррі 
 Spirits (Having Flown) (1979)
 You Win Again (1987)
 Jive Talkin' (1975)
 To Love Somebody (1967)
 Tragedy (1979)
 Too Much Heaven (1979)
 First of May (1969)
 More Than a Woman (1977)
 Love So Right (1976)
 Night Fever (1977)
 Words (1968)
 Don't Forget to Remember (1969)
 If I Can't Have You (1977)
 Alone (1997)
 Heartbreaker (1994)
 How Deep Is Your Love (1977)
 Love You Inside Out (1979)
 Stayin' Alive (1977)
 Barker of the UFO (1967)
 Swan Song (1968)
 Spicks and Specks (1966)

Диск 2 / Робін 
 I Am The World (1966)
 New York Mining Disaster 1941 (1967)
 I Can't See Nobody (1967)
 Holiday (1967)
 Massachusetts (1967)
 Sir Geoffrey Saved The World (1967)
 And The Sun Will Shine (1968)
 The Singer Sang His Song (1968)
 I've Gotta Get a Message to You (1968)
 I Started A Joke (1968)
 Odessa (City on the Black Sea) (1969)
 Saved by the Bell (1969)
 My World (1972)
 Run to Me (1972)
 Love Me (1976)
 Juliet (1982)
 The Longest Night (1987)
 Fallen Angel (1993)
 Rings Around the Moon (1997)
 Embrace (2001)
 Islands in the Stream (2001)

Диск 3 / Моріс 
 Man in the Middle (2001)
 Closer Than Close (1997)
 Dimensions (1991)
 House of Shame (1989)
 Suddenly (1969)
 Railroad (1970)
 Overnight (1987)
 It's Just the Way (1971)
 Lay It On Me (1970)
 Trafalgar (1971)
 Omega Man (1993)
 Walking On Air (2001)
 Country Woman (1971)
 Angel of Mercy (1999)
 Above and Beyond (1993)
 Hold Her In Your Hand (1984)
 You Know It's For You (1972)
 Wildflower (1981)
 On Time (1972)
 The Bridge (1999)

Диск 4 / Енді 
 Shadow Dancing (1978)
 I Just Want to Be Your Everything (1977)
 (Love Is) Thicker Than Water (1977)
 An Everlasing Love (1978)
 Desire (1979)
 (Our Love) Don't Throw It All Away (1978)
 Flowing Rivers (1977)
 Words and Music (1977)
 I Can't Help It (1979) (дует з Олівією Ньютон-Джон)
 Time Is Time (1980)
 Me (Without You) (1980)
 After Dark (1979)
 Warm Ride (1979)
 Too Many Looks In Your Eyes (1977)
 Man On Fire (1991)
 Arrow Through The Heart (1987)
 Starlight (1977)
 Dance To The Light Of The Morning (1977)
 In The End (1977)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees